Круз и Круз има више значења:

 Круз и Круз (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Круз и Круз, Ла Гранха (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику